Wacholderheide bezeichnet

 einen heideartigen Biotoptyp, in dem Wacholder das Landschaftsbild prägt, siehe Wacholderheide
 ein Naturschutzgebiet bei Lingen (Ems) in Niedersachsen, siehe Natura 2000–Wachendorfer Wacholderheide

 mehrere Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen:
 siehe Hülstener Wacholderheide, Hülstenholter Wacholderheide und Wacholderheide Hörsteloe im Kreis Borken 
 siehe Wacholderheide bei Wettmarsen im Hochsauerlandkreis
 siehe Wacholderheide Kihlenberg im Kreis Olpe 
 siehe Holtwicker Wacholderheide im Kreis Recklinghausen 

 mehrere Naturschutzgebiete in Rheinland-Pfalz:
 siehe Wacholderheide Nassenberg im Landkreis Cochem-Zell
 siehe Wacholderheiden Raßberg und Heidbüchel im Landkreis Mayen-Koblenz
 siehe Wacholderheide bei Rohrbach im Rhein-Hunsrück-Kreis
 siehe Wacholderheide bei Welterod im Rhein-Lahn-Kreis
 siehe Wacholdergelände bei Bleckhausen im Landkreis Vulkaneifel
 siehe Wacholdergebiet bei Demerath im Landkreis Vulkaneifel
 siehe Wacholderheide bei Westernohe im Westerwaldkreis

 ein Naturschutzgebiet in der Gemeinde Moorgrund in Thüringen, siehe Wacholderheide bei Waldfisch

Siehe auch
 Wacholderhain